Борис Зубарев:
 Зубарев, Борис Иннокентьевич (1875—1952) — русский и советский учёный, педагог.
 Зубарев, Борис Матвеевич (1921—2020) — советский государственный деятель, геолог.